Терсинка — бальнеологическая курортная местность в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Терсинка — минеральная вода, добываемая в Терсинском сельском поселении Новокузнецкого района Кемеровской области.
 Терсинка — село, Руднянское городское поселение (Волгоградская область)